Liste der Baudenkmale in Pinnow steht für:

 Liste der Baudenkmale in Pinnow (bei Schwerin), Gemeinde Pinnow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Pinnow (Uckermark), Gemeinde Pinnow, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Liste der Baudenkmale in Hohenselchow-Groß Pinnow, Gemeinde Hohenselchow-Groß Pinnow, Landkreis Uckermark, Brandenburg